

Introdução 

Os plásticos são materiais versáteis formados por longas cadeias de moléculas poliméricas que são criadas a partir de matérias-primas orgânicas e inorgânicas, como carbono, silício, hidrogênio, oxigênio e cloreto; estes materiais são geralmente obtidos a partir de petróleo, carvão e gás natural.Os plásticos são materiais versáteis baratos, leves, fortes, duráveis ​​e resistentes à corrosão. Possuem altos valores de isolamento térmico e elétrico e são incrivelmente práticos.

A história do plástico começa com Alexander Parkes que descobre um material orgânico derivado da celulose. Ele procurava um material substituto para a borracha, material usado em muitos produtos da época. A parkesina, como ficou conhecida, quando aquecida podia ser moldada e mantinha a mesma forma quando esfriava. No entanto, seu alto custo de produção desencorajava os investidores. Em 1869, o tipógrafo americano John Wesley Hyatt, para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar – esporte tão popular que já ameaçava a população de elefantes – descobriu um material a base de nitrato de celulose tornava-se um filme sólido e flexível. A chamada celuloide era formada por uma mistura de fibras de algodão com ácidos, criando a primeira matéria prima plástica.

O surgimento do primeiro polímero sintético e comercialmente viável foi no início do século XX e chamava-se baquelite. O precursor do plástico foi criado por Leo Baekeland que poucos depois, abriu a fábrica General Bakelite Company para a exploração industrial desse polímero que foi muito utilizado na produção de discos musicais, cabos de panelas, telefones entre outros objetos. Começava então, a criação e produção de polímeros plásticos pelas indústrias e empresas petroquímicas como o poliéster (1932), o PVC (1933), o náilon (1938), o poliuretano (1939), o teflon (1941) e o silicone (1943) para as mais diversas finalidades. O plástico é classificado em duas categorias de acordo com sua fusão ou derretimento: termoplástico ou termorrígido. Os termoplásticos são aqueles que amolecem se aquecidos facilitando a sua moldagem para novos designers. Esse processo é repetido inúmeras vezes e correspondem a 80% comercializados atualmente. Já os termorrígidos (termofixos) são aqueles que não remodelam depois de aquecidos impossibilitando a sua reutilização através de processos convencionais de reciclagem .

Poluição nos oceanos 

O plástico revolucionou a forma como vivemos mediante as inúmeras inovações na indústria. Permitiu o surgimento de suprimentos e equipamentos na indústria médica e automotiva, a gravação dos primeiros filmes e discos na indústria fonográfica, oferecendo segurança, mobilidade e conforto à sociedade. No entanto, o uso e o descarte desenfreado relacionado a gestão ineficiente dos resíduos tem permitido o acúmulo de milhões de toneladas de resíduos plásticos nos lixões e aterros sanitários. Desde 1950, o mundo já produziu aproximadamente 8,9 bilhões de toneladas de plástico e somente 600 milhões de toneladas foram recicladas, a maioria dos resíduos gerados estão sendo acumulados no meio ambiente (4,9 bilhões de toneladas) .

“A crescente produção de plástico, combinada com as atuais práticas de descarte de resíduos, provavelmente levará a maiores concentrações na superfície do mar. Atualmente, o único efeito biológico conhecido dessas partículas é que elas atuam como uma superfície, dificultando o crescimento de diatomáceas e provavelmente bactérias.” Essa citação traz o primeiro alerta ambiental sobre as consequências do plástico no ambiente.

Os primeiros estudos sobre lixo marinho iniciaram na década de 60 por meio de registros de ingestão e emaranhamento de aves marinhas. Alguns anos mais tarde, na superfície oceânica foram identificados pellets plásticos e fibras sintéticas flutuantes no Atlântico Norte.. Desde então, estudos sobre poluição por plásticos vêm aumentando exponencialmente ao longo dos anos. A biota marinha é provavelmente o compartimento mais estudado e o mais diretamente afetado pelos plásticos. Redes de pesca, tiras e cordas plásticas aprisionam animais marinhos diminuindo a mobilidade de natação causando a sua morte por afogamento. Além disso, a ingestão de partículas plásticas causam a morte do animal por inanição ou sufocamento 

Aditivos químicos são adicionados ao plástico para melhorar sua durabilidade, rigidez, resistência e transparência. Bisfenol A (BPA) é o aditivo mais popularmente conhecido e potencialmente perigoso ao homem, pois ele é utilizado em embalagens e produtos de uso alimentício. O plástico com BPA caso aquecido libera esse aditivo para o alimento que será consumido. No corpo, o BPA se liga ao estrogênio e provoca doenças cardíacas, infertilidade, obesidade, puberdade precoce e ainda ser transferido para o feto causando alterações irreversíveis durante o seu desenvolvimento .

Os resíduos plásticos causam grandes prejuízos econômicos ao setor marítimo. O bloqueio da entrada de água de resfriamento do motor e emaranhamento de lemes e hélices são alguns dos problemas enfrentados pela frota marítima da Coréia do Sul, onde prejuízos econômicos já somam mais de $68,2 milhões de dólares relacionados a acidentes marítimos com resíduos plásticos. Além dos prejuízos econômicos, a colisão com resíduos plásticos causam acidentes graves, como a desestabilidade da embarcação, colocando em risco a vida das pessoas. Praias em cidades turísticas poluídas por resíduos sólidos gastam mais dinheiro aos cofres da cidade e geram menos renda por serem menos atrativas aos turistas e visitantes. No Brasil, nas praias turísticas de Natal (RN) foram gastos mais de R$ 18 mil reais por dia (R$ 6.570,000 milhões/ano) para a limpeza de 36 toneladas resíduos/dia em 2018 de acordo com a URBANA (Companhia de Serviços Urbanos de Natal). Os custos elevados com equipamentos, gasolina e mão de obra poderiam ser revertidos na melhoria da infraestrutura da cidade e no incremento do turismo sustentável da região, os quais possibilitariam o aumento da geração de renda na cidade. Ainda, esses resíduos poluem rios e praias diminuindo a oferta de alimento e alterando o comportamento social das comunidades tradicionais (pesqueiros e marisqueiros) que dependem diretamente da pesca para a sua sobrevivência .

Os rios conectam a terra ao mar e são importantes para a produtividade primária das regiões costeiras por efeito do input de matéria orgânica, nutrientes e sedimentos (Beusen et al., 2005). Contudo, da mesma forma há o input de poluentes e substâncias de origem antropogênica, dentre eles: os MPs. Os rios são as principais vias poluição plástica em oposição a fonte marinha até então dominante a alguns anos atrás . Jambeck et al. (2015)  estimaram entre 4,8 e 12,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos foram exportados para o oceano em 2010 e caso não houver uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, calcula-se que a quantidade acumulada de resíduos plásticos aumente em até 10 vezes até 2025. Estima-se que 90% do plásticos no oceano são provenientes de 10 rios localizados principalmente na Ásia.  Esses resultados foram apresentados por Lebreton et al. (2017) que também listaram os 20 rios mais poluidores do mundo com estimativas entre 1,15 e 2,41 milhões de toneladas de resíduos plásticos exportados. O rio Amazonas obteve a 7ª colocação com a exportação de 3,22x104 toneladas de resíduos plásticos por ano. Contudo, estimativas mais recentes sugerem o rio Amazonas na segunda colocação com exportação de 1,82x105  toneladas de resíduos plásticos, ficando apenas atrás do rio Yangtze na China.

A gestão ineficiente dos resíduos sólidos, sistema de drenagem urbana, sistema de coleta e tratamento de esgoto e a extensão da bacia hidrográfica são os principais fatores controladores do aporte de resíduos plásticos para os rios e oceanos (Lebreton et al., 2017; Schmidt et al., 2020, 2017; Van Emmerik e Schwarz, 2020), o qual pode variar sazonalmente em função do índice pluviométrico e circulação superficial . O conhecimento adquirido sobre o papel dos rios na poluição por plásticos é constantemente refinado e a cada novo estudo, novas perguntas surgem e instigam os cientistas.

Nesse contexto, um novo modelo proposto por Meijer e colaboradores (2019) (preproof submetido na Science Advances), aperfeiçoa o modelo publicado por Lebreton et al. (2017). A atualização do modelo inclui uma base integrada de dados geográficos com informações sobre produção de resíduos plásticos, uso do solo (natural ou artificial), ventos, índice pluviométrico e características particulares de cada rio (p.ex. distância da foz). Com base nessas informações, os autores calcularam a probabilidade de perda de resíduos plásticos das cidades para os rios e o transporte via rio-oceano. Os resultados obtidos foram totalmente diferentes do modelo anteriormente publicado. Por exemplo, o rio Yangtze (China) que ocupava a 1ª posição ficou na 50ª posição, enquanto, o rio Amazonas que ocupava a 7ª posição, não apareceu no ranking dos rios mais poluidores do mundo. Isso ocorreu devido a inclusão dos fatores “distância da foz” e “uso do solo” segundo os autores. Eles sugerem que solos não artificiais facilitam a captura de resíduos plásticos evitando o transporte até a foz, em contrapartida, rios em cidades localizadas mais próximas da foz com uso de solos artificiais e altas taxas de precipitação exportariam mais plásticos ao oceano.

Microplásticos (MPs) 
Os plásticos podem ser degradados por fatores bióticos ou abióticos, sendo a radiação ultravioleta, a ação mecânica e a hidrólise de fundamental importância na sua fragmentação, levando a sua disponibilidade para microrganismos. Esse processo essencialmente ocorre para sempre, inclusive no nível molecular. O conceito de microplásticos ou MPs foi introduzido pela primeira vez  em 2004, inicialmente sendo conceituados como pequenos fragmentos de partículas sólidas à base de polímeros com cerca de 20 mm de tamanho e posteriormente, em 2009, foi definido como menor que 5 mm . Os microplásticos são usados em transportadores farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, abrasivos cosméticos (são esferas de polietileno, polipropileno), agentes de limpeza, etc. Alguns MPs, especialmente micro e nanopartículas de plásticos usados em produtos de consumo entre eles estão partículas plásticas de tamanho micrométrico comumente usadas como esfoliantes em formulações cosméticas, aquelas produzidas na indústria de desmantelamento de navios e abrasivos industriais em meios sintéticos "jateamento de areia" (esferas plásticas de acrílico e poliéster). A maioria dos polímeros sintéticos são flutuantes na água. Os polímeros mais densos que a água do mar (por exemplo, PVC) tendem a se depositar próximo ao ponto de entrada no ambiente; no entanto, eles ainda podem ser transportados por correntes subjacentes .

A presença dessas partículas acabam gerando consequências ambientais e prejudicam a vida dos organismos que entram em contato com elas. Por exemplo, ao serem ingeridas por peixes, moluscos e outros animais marinhos, entram na cadeia alimentar levando a consequências fisiológicas como má digestão e efeitos crônicos podendo chegar até os seres humanos através da biomagnificação. Podem conter co-contaminantes químicos nocivos, muitas vezes com efeitos de desregulação/perturbação endócrina. A absorção de MPs pelo corpo humano pode ocorrer por diversas vias de exposição, como água potável, o consumo de produtos alimentares aquáticos e terrestres assim como por inalação de poeira. Uma vez que os MPs estão no intestino, eles podem liberar monômeros constituintes, o que pode levar a deficiências fisiológicas que variam de estresse a comportamento cancerígeno. Podem conter co-contaminantes químicos nocivos, muitas vezes com efeitos de desregulação/perturbação endócrina. Além de ter o potencial de transportar contaminantes, o que pode aumentar sua persistência no ambiente.

Consequências futuras 
Alguns estudos já mostram a situação atual do nosso mundo quanto ao descarte e projeções futuras dos plásticos nos oceanos.

De acordo com o novo estudo, “Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização (2019)” da WWF mais de 104 milhões de toneladas de plástico irão poluir nossos ecossistemas até 2030 se nenhuma mudança acontecer na nossa relação com o material. Este estudo aponta que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, alcançando 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (70,8 milhões), China (54,7 milhões) e Índia (19,3 milhões). E o pior: o país só recicla 1,28% do total produzido, um dos menores índices da pesquisa e bem abaixo da média global de reciclagem plástica que é de 9%. O brasileiro descarta, em média, aproximadamente 1 quilo de plástico a cada semana .

Em artigo no "The Conversation", cientistas da Universidade de Leeds trazem estimativa de que a quantidade de plástico que chega ao meio ambiente marinho deve dobrar daqui 20 anos. Na pesquisa publicada na Science, os autores buscaram encontrar, monitorar e fazer o modelo do escoamento atual e futuro de plásticos até o solo e corpos de água. Descobriu-se que o plástico que chega ao meio ambiente marinho deve dobrar até 2040 e, se o mundo não agir, mais de 1,3 bilhão de toneladas de plástico serão descartadas em solos e corpos de água. Na maioria das vezes, o lixo plástico não coletado é simplesmente incendiado, como um método de descarte eficaz e sem custo. O modelo sugere que, cumulativamente, mais de 2,2 bilhões de toneladas de plástico serão queimadas a céu aberto até 2040 – muito mais do que as 850 milhões de toneladas previstas para serem despejadas em terra e as 480 milhões de toneladas que irão a rios e mares.

Em análise, divulgada dez dias antes da 26ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima (COP26), enfatiza que o plástico também é um problema climático. Usando uma análise de ciclo de vida, estimou-se que em 2015 os plásticos estavam ligados à produção de 1,7 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e), e em 2050 este número deverá aumentar para aproximadamente 6,5 GtCO2e - 15% do orçamento global de carbono o que pode contribuir também significativamente para o aquecimento global .

Poluição
Plásticos
!Wikiconcurso Direitos Humanos e Meio Ambiente (artigos)